

Бриссаго-Вальтравалья —муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Варезе

Бріссаго — громада в кантоні Тічино